Prisma ou PRISMA fait notamment référence à :

Espace 
 Prisma, un satellite expérimental suédois ;
 PRISMA, un satellite expérimental italien ;
 (1192) Prisma, une planète mineure.

Sociétés 
 Prisma Media, un groupe de presse français filiale du groupe allemand Gruner + Jahr ;
 Prisma, une chaine de supermarchés finlandaise faisant partie du groupe S ;
 , une société américaine ;

Presse 
 Prisma, un magazine catalan des années 1930 ;
 Prisma, une revue littéraire, murale, éditée à Buenos Aires entre 1921 et 1922, dirigée par Jorge Luis Borges.

Autres 
 Prisma, chaîne d'hypermarché en Finlande ;
  (PRISMA), un outil pour les Revue de la littérature et méta-analyses ;
 Chevrolet Prisma, une berline 3 volumes du groupe automobile Chevrolet ;
 Lancia Prisma, un modèle du constructeur automobile Lancia ;
 Prisma, une police de caractère créée par Rudolf Koch ;
 Prisma, un logiciel d'édition photos pour téléphone mobile.